Или́я Алекса́ндров Йо́сифов (; , Котел — ) — болгарский оперный певец (тенор) и музыкальный педагог. Народный артист НРБ.

Брат композитора и дирижёра Йоско Йосифова, дядя Александра Йосифова.

Изучал право, затем окончил Национальную музыкальную академию в Софии (1942), совершенствовал своё мастерство в Вене и Зальцбурге (1943—1945). В 1945—1962 гг. солист Софийской народной оперы, затем в 1962—1966 гг. её директор.

С конца 1940-х гг. преподавал в Музыкальной академии, в 1953—1955 и 1959—1962 гг. декан вокального факультета, с 1960 г. профессор. В 1966—1970 гг. преподавал в Ленинградской консерватории. Среди учеников Йосифова — выдающиеся болгарские певцы Райна Кабаиванска, Благовеста Карнобатлова, Константин Карапетров, Павел Герджиков.

Лауреат Димитровской премии (1950), народный артист Болгарии (1972).

Оперные певцы и певицы Болгарии
Музыкальные педагоги Болгарии
Теноры
Народные артисты Болгарии
Музыканты по алфавиту